NE kan avse:

 Nationalencyklopedin, ett svenskt kunskapsföretag som tillhandahåller digitala kunskapstjänster.
 Kod för den schweiziska kantonen Neuchâtel (kanton).
 Landskod enligt ISO 3166 för Niger.
 .ne! nationell toppdomän för Niger.
 Nämnden för energiproduktionsforskning, ett svenskt ämbetsverk 1975–1983.
 Internationell förkortning för nordost (väderstreck) (på engelska northeast).

Se även
 Ne